A Taça da Boa Vista é o torneio de futebol ficando atrás apenas da Boa Vista na Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV). O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam clubes de todas as dois divisões.  O venceador recente esse Sport Sal Rei Club o venceu o quarteiro título da taça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2009 e permanece semelhante até os dias atuais. Sal Rei venceado o primeiro dois tıtulos. Em 2011, África Show de Rabil foi o segundo clube que venceu uma título, o primeiro de clube outro de vila de Sal Rei.  Dois outros clubes outro de vila de Sal Rei, Juventude do Norte e Onze Estrelas de Bofareira venceu uma título por clube em 2013. O vitória de Juventude do Norte goleado o mais golos (gols), o mais de jogos finais regional com 8-0 sobre Académica Operária.  Em 2019, Sal Rei venceu quatro títulos consecutivas. Em temporada de 2019-20, Sal Rei perdeu o chance de cinco título consecutiva de taça em, 2020 com uma derrota ver Onze Estrelas em quarta-finais em fevereiro.

O jogo final de desde temporada com Onze Estrelas e Sanjoanense é interompido por razões relado de COVID-19 desde 19 de março.

Vencedores

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm
Liga Insular da Boa Vista
Super Taça da Boa Vista
Torneio de Abertura da Boa Vista

Notas

Referěncias

Ligações externas 
Associação Regional de Futebol da Boa Vista

Boa Vista (Cabo Verde)
Futebol de Cabo Verde